Le Jardin d'Éden est, selon le livre de la Genèse, l'endroit où vivaient le premier homme et la première femme : Adam et Ève.
 Le jardin d'Eden,  villa et parc de Venise, en Italie. 
 Le jardin d'Éden, jardin paysager situé sur l'île de La Réunion (France), dans la commune de Saint-Paul.
 Un jardin d'Éden, type d'automate cellulaire en informatique.
 Le Jardin d'Éden, roman posthume d'Ernest Hemingway, publié en 1986.
 Jardin d'Éden est une chanson de Zaho sortie en 2012.